Тайны любви () — многосерийный французский сериал, созданный Жаном Франсуа Порри и транслируемый телеканалом TMC (Франция) с 12 февраля 2011 г. 
Это уже третье продолжение сериала Элен и ребята, следующее после Грезы любви и Каникулы любви.

Синопсис 
Прошли годы, а компания друзей до сих пор вместе. Они вернулись в Париж, в их жизни уже нет места музыке и глупым посиделкам в кафе у Альфредо. Теперь у них все по-взрослому. И если для одних все складывается удачно, то другие не могут свести концы с концами. У Жозе с Бенедикт свой ресторанный бизнес, Николя занимается фотографией, Кристиан же пытается найти себя после разрыва с Джоанной.

Съемочная группа 
 Производство: JLA Productions, TMC, IDF1
 Создатель: Жан-Франсуа Порри
 Сценарий и диалоги: Жан-Франсуа Порри
Композитор: Жерар Салесс

В ролях 
Информация по состоянию на последнюю серию включительно последнего законченного сезона.

Законченных сезонов: 30

Эпизоды 

Непрерывный просмотр всех серий займёт 27 суток 03 часа 02 минуты 49 секунды.

Первые 7 сезонов были переведены на русский язык и показаны на канале "Кинопоказ HD2" в 2015-м году.

Ссылки 
 Bande annonce des Mystères de l’amour на сайте TMC

Телесериалы Франции 2011 года
Мелодраматические телесериалы Франции
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Париже
Телесериалы на французском языке